

Caratteristiche tecniche
È un'ala destra.

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili dell'Inter Allies in Ghana, nel 2015 viene ceduto all'IFK Göteborg. Debutta con il club svedese il 6 novembre 2016, all'ultima giornata di campionato, giocando i minuti finali del match perso 3-1 contro l'IFK Norrköping.

Nel gennaio 2017 viene ceduto in prestito al Norrby, in Superettan, per tutta la stagione 2017.
Gioca altrove in prestito anche l'anno successivo, questa volta in terza serie al Mjällby.

Il 2 gennaio 2019 è stato ufficializzato il suo ingaggio a titolo definitivo da parte del Birmingham Legion, squadra dell'Alabama militante nel torneo americano USL Championship.

Nazionale
Nel 2015 è stato convocato dalla Nazionale Under-20 ghanese per disputare i mondiali di categoria.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 31 dicembre 2017.

Collegamenti esterni